Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Valencia Open 500 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl rakousko-brazilský druhý pár světa Alexander Peya a Bruno Soares, který turnajovou trofej obhájil.

Deblový titul si připsala druhá nasazená dvojice Alexander Peya a Bruno Soares, která ve finále zdolala americké světové jedničky Boba a Mika Bryanovi po vyrovnaném dramatickém průběhu, když si každý z párů připsal jeden set v tiebreaku a o vítězích rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem [13–11].

Bruno Soares si připsal šestý deblový titul v probíhající sezóně a celkově šestnáctý kariérní na okruhu ATP Tour. Pro Alexandra Peyu výhra znamenala páté vítězství sezóny ve čtyřhře a celkově desátou kariérní trofej.

Nasazení párů 
  Bob Bryan /  Mike Bryan (finále)
  '''Alexander Peya /  Bruno Soares (vítězové)
  Marcel Granollers /  Marc López (1. kolo)
  David Marrero /  Fernando Verdasco ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Valencia Open
Tenis ve Španělsku v roce 2013
ATP World Tour 2013